Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Ана Іванович.
Саманта Стосур виграла титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Southern California Open, одиночний розряд
2013